Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2013./14.

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 23. od 26. kola  
 baranjamedija.hr

NS Đakovo 
Sudionici:
 Hajduk Široko Polje
 HOŠK Gašinci
 Omladinac Đakovački Josipovac
 Polet Semeljci 
 Radnički Viškovci
 Ratar Piškorevci 
 Rekord Kondrić
 Slavonac Preslatinci 
 Slavonija Budrovci
 Slavonija Punitovci
 Sloga Koritna
 Šokadija Strizivojna 
 Velebit Potnjani
 Vučevci
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 23. od 26. kola

NS Našice 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Valpovo / Donji Miholjac 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Osječko-baranjska

2. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 NS Sisačko-moslovačka

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Vukovar 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Županja 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Zagrebačka

Istok A 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebačka 
 NK Zelina / NK Donja Zelina

Istok B 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebačka

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebačka

3. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, Nogomet 22/14 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, adresar

Sjever 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, Nogomet 22/14 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, adresar

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 rsssf.com

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Koprivničko-križevačka

Grupa Đurđevac 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

Grupa Koprivnica 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

Grupa Križevci 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

3. ŽNL Međimurska

Istok 

 Izvori: 
 Gool

Zapad 

 Izvori: 
 Gool

3. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 ŽNS Požeško-slavonska 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica

3. ŽNL Virovitičko-podravska

Centar 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 znsvpz.hr, III. ŽNL Centar

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 Hvarska liga 
 igraci.com

Varaždinska županija

2. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 NS Ludbreg

Poveznice 
 MAXtv Prva Liga 2013./14.
 2. HNL 2013./14.
 3. HNL 2013./14.
 4. rang HNL-a 2013./14.
 5. rang HNL-a 2013./14.
 7. rang HNL-a 2013./14.
 Hrvatski nogometni kup 2013./14.

Izvori 
  
 rsssf.com Hrvatska 2013./14., 6. rang
 

2013-14
 6